Volkswagen Vento — обозначение автомобилей:

 Volkswagen Vento (A3)
 Volkswagen Jetta (A5)
 Volkswagen Jetta (A6)
 Volkswagen Jetta (A7)
 Volkswagen Vento (A05)

Vento (значения)